
Molekulska formula -{C5H11N}- se može odnositi na:

 Piperidin
 Ciklopentilamin
 1-Metilpirolidin
 2-Metilpirolidin